Самве́л Миса́кович Баласаня́н (; род. 12 октября 1954, Ленинакан, Армянская ССР) — армянский предприниматель и государственный деятель, мэр города Гюмри (с 2012 года).

Биография 
 1971—1976 — Ленинаканский государственный педагогический институт им. М. Налбандяна. Педагог-математик.
 1976—1977 — служба в советской армии.
 1977—1978 — рабочий на Ленинаканском пивоваренном заводе, а затем технолог на кондитерской фабрике.
 1977—1983 — Московский институт пищевой промышленности. Технолог-пищевик.
 1992—1999 — был директором Ленинаканского пивоваренного завода.
 1999—2003 — был депутатом Национального собрания Армении. Член постоянной комиссии по социальным вопросам, по вопросам здравоохранения и охраны природы. Член депутатской группы «Стабильность», затем депутатской группы «Аграрно-промышленное народное объединение».
 2003—2007 — вновь депутат парламента. Член постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам. Председатель временной комиссии по изучению возможностей восстановления и возврата сберегательных вкладов граждан в «Армсбербанке». Член партии «Оринац Еркир» и руководитель одноименной фракции.
 В 2005 г. награждён почётной медалью Национального собрания.
 12 мая 2007 — переизбран депутатом парламента.
 С 2009 г. — член и заместитель председателя партии «Процветающая Армения».
 7 октября 2010 — избран заместителем председателя Национального собрания.
 с 9 сентября 2012 — мэр города Гюмри.

Женат, трое детей.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 По поводу избрания г-на Баласаняна мэром Гюмри и будущего этого города

Выпускники Ширакского государственного университета
Депутаты Национального собрания Армении
Предприниматели Армении
Главы Гюмри